Lars Johansson heter flera svenska politiker:

 Lars Johansson (L)
 Lars Johansson (s)
 Lars Johansson (v)